Halkin est un nom de famille. Il peut faire référence à:
 Eugène Halkin (), un architecte et constructeur d'églises belge
 Joseph Halkin (1870–1937), un professeur de géographie belge
 Jules Halkin (1830-1888), un sculpteur belge
 Léon-Ernest Halkin (1906-1998), un historien belge
 Oleh Halkin (né en 1965), un coureur cycliste soviétique